Ceratodrilus är ett släkte av ringmaskar. Ceratodrilus ingår i familjen Cambarincolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Ceratodrilus